Grube Emma ist der Name folgender Bergwerke:

 Grube Emma (Bergisch Gladbach), Eisengrube in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Grube Emma (Emmerstedt), Braunkohlegrube in Emmerstedt, Niedersachsen
 Grube Emma (Hofheim am Taunus), Braunkohlegrube in Hofheim am Taunus, Hessen
 Grube Emma (Krumpa), Braunkohletagebau in Krumpa, Sachsen-Anhalt